El término Tunguska puede hacer referencia a:

  varios nombres de ríos de Rusia:

 río Tunguska Inferior, un largo río que discurre por el óblast de Irkutsk y el krai de Krasnoyarsk;
 río Tunguska Pedregoso, otro largo río en la región de Evenkia, en el krai de Krasnoyarsk;
 Tunguska Superior, nombre con el que se conocía el curso superior del río Angará antes de saber que era un único río;
 río Tunguska (Amur), un corto afluente del río Amur;
 meseta de Tunguska

 el evento de Tunguska acaecido en las proximidades del río Tunguska Pedregoso, cuando un objeto celeste provocó una explosión de gran potencia en 1908;
 el Tunguska brasileño, evento ocurrido en 1930 y análogo al acontecido en Siberia;
 el sistema antiaéreo Tunguska fabricado en Rusia;
 un episodio de la serie de televisión The X-Files; o
 'Secret Files: Tunguska, un videojuego.